Maligiaq bezeichnet:
 Maligiaq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maligiaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maligiaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Maligiaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Maligiaq (Bucht, Upernavik) (Svartenhavn), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Maligiaq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maligiaq (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland